Pietari ("Pedro" em finlandês) pode referir-se a:

 Pietari - exônimo finlandês para São Petersburgo, Rússia.
 Pietari Inkinen - violinista e maestro finlandês.
 Pietari Jääskeläinen - politico finlandês.
 Pietari Holopainen - futebolista finlandês.
 Pietari Päivärinta - escritor finlandês. 
 Pietari Särkilahti - discípulo finlandês de Martinho Lutero.
 Pietari Kalm -  explorador, botânico a naturalista sueco-finlandês.